Michelsbach ist ein Gewässername:

 Michelsbach (Ahr), rechter Zufluss der Ahr nach Ahrhütte, Gemeinde Blankenheim, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Michelsbach (Allersbach), rechter Zufluss des Allersbachs (zur Rur in der Rurtalsperre) bei Hechelscheidt, Gemeinde Simmerath, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Michelsbach (Flanitz), rechter Zufluss der Flanitz (zum Kleinen Regens) in Frauenau, Landkreis Regen, Bayern
 Michelsbach (Hörsel), rechter Zufluss der Hörsel, in kreisfreier Stadt Eisenach, Thüringen
 Michelsbach (Kirnbach), rechter Zufluss des Kirnbachs (zum Bleichbach, zum Nebenlauf Alte Enz der Elz) vor dem Kirnhalderhof, Stadt Kenzingen, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Michelsbach (Rhein), teilweise auch Sondernheimer Altrhein, linker Nebenarm des Oberrheins nahe Sondernheim, Stadt Germersheim, Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz
 Michelsbach (Schwarzer Regen), rechter Zufluss des Schwarzen Regens bei Reisachmühle, Gemeinde Langdorf, Landkreis Regen, Bayern
 Michelsbach (Wörtersbach), linker Zufluss des Wörtersbachs oder Wörthersbachs in Peißenberg, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

Siehe auch:
 Michelbach